

Astronomia
 14124 Kamil – asteroide della fascia principale

Geografia
 Cratere Kamil – cratere da impatto nel deserto di Uweinat, in Egitto

Onomastica
 Kamil – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Camillo

Persone
 al-Malik al-Kamil – sultano ayyubide curdo
 Ḥusayn Kāmil – Sultano d'Egitto e del Sudan
 Mahdi Kamil – calciatore iracheno
 Mustafa Kamil – politico e giornalista egiziano